

Patronyme
 Barbara Lindquist (1969-), triathlète américaine.
 Håkan Lindquist (1958-2022), écrivain suédois.
 Jack Lindquist (1927-2016), premier directeur publicitaire des studios Disney.
 Susan Lindquist (1949-2016), biologiste américaine.
 Vic Lindquist (1908-1983), joueur, entraîneur et arbitre de hockey sur glace canadien.

Homonymie de patronyme suédois